Maad ist der Name folgender Orte:

 Maad (Beilstein), Ortsteil der Stadt Beilstein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Maad (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft von Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich